Fort Victoria steht für:

 früherer Name der Stadt Masvingo, Simbabwe
 Fort Victoria (Alberta), ehemaliger Pelzhandelsposten in Alberta, nahe Smoky Lake
 ehemaliger Pelzhandelsposten in British Columbia, siehe Victoria (British Columbia)
 Fort Victoria (Isle of Wight), Befestigungsanlage im Westen der Isle of Wight
 RFA Fort Victoria (A387), ein Flottenversorgungsschiff der Royal Navy